Schenkenhorst – frazione della città di Gardelegen (Sassonia-Anhalt)
 Schenkenhorst – frazione del comune di Stahnsdorf (Brandeburgo)